Вачка — многозначное слово:

 Реки
 Вачка (приток Вада)
 Вачка (приток Мени)
 Вачка (приток Малой Кутры) — приток Малой Кутры

См. также 
 Вача